Molekulska formula -{C17H16N2O}- se može odnositi na:

 Etahalon
 Metilmetahalon